Бальбо, Абель (род. 1966) — аргентинский футболист.
 Бальбо, Итало (1896—1940) — итальянский военный и политический деятель, маршал авиации Италии.
 Бальбо, Лаура (род. 1933) — итальянская исследовательница в области социологии.
 Бальбо, Росанхела (1941—2011) — мексиканская актриса театра и кино.
 Бальбо, Чезаре (1789—1853) — итальянский писатель, историк и политический деятель.

 Виа Бальбо — автодорога, построенная вдоль побережья Ливии и открытая в присутствии Бенито Муссолини в 1937 году.